Министр культуры — глава министерства культуры. Может возглавлять подобное ведомство государственного или регионального масштаба. Может одновременно курировать другие отрасли, например, спорт: тогда он называется министр культуры и спорта.

Статьи о министрах культуры:

 Министр культуры Финляндии
 Министр культуры Республики Дагестан
 Министр культуры Армении
 Список министров культуры России
 Министр культуры Российской Федерации
 Министр культуры и информации Республики Казахстан
 Министр культуры Украины
 Министр культуры и туризма Украины
 Министр культуры и туризма Азербайджана
 Министр внутренних дел и культуры Бутана
 Министр культуры и информации Казахстана
 Министр культуры Индии
 Министр культуры и спорта Израиля
 Министр культуры и национального наследия Польши
 Министр культуры КНР
 Министр культуры Туркменистана
 Министр культуры Швеции
и др.

См. также 
 Министерство культуры